
Molekulska formula -{C20H14N4}- se može odnositi na:

 Porfin
 Nemertelin